Флаг Безымя́нского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Безымянского сельского поселения Михайловского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 5 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5815.

Описание 
«Флаг Безымянского сельского поселения Михайловского муниципального района Волгоградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Безымянского сельского поселения в данных красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле золотое кольцо, увенчанное круглым камнем в оправе и сопровождаемое тремя восьмиконечными золотыми звёздами (две и одна в кольце). В главе серебряные сложенные крылья, поддерживающие золотую восьмиконечную звезду».

Обоснование символики 

Флаг Безымянского сельского поселения составлен на основании герба, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания